

Chronologiczna lista głów państwa Jugosławii

Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii (1945–1992)

Przewodniczący Komunistycznej Partii Jugosławii (od 1952 Związku Komunistów Jugosławii)

Głowa państwa

Federalna Republika Jugosławii (1992–2003)  
 

W 2003 roku państwo przekształciło się w Republikę Serbii i Czarnogóry.

Zobacz też 
 Premierzy Jugosławii
 Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Jugosławii
 Prezydenci Serbii i Czarnogóry
 Prezydenci Serbii
 Prezydenci Czarnogóry
 Władcy Jugosławii

Przypisy

Bibliografia